Lacona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lacona (Iowa)
 Lacona (New York)

 Lacona (Elba) eine Ortschaft und eine Bucht auf Elba